ABHD8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 439 амінокислот, а молекулярна маса — 47 331.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Гідролази